Sergei Petuchow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexandrowitsch Petuchow (* 1983), russischer Leichtathlet
 Sergei Georgijewitsch Petuchow (* 1956), russischer Eiskunstlauf-Choreograf
 Sergei Petrowitsch Petuchow (1842–1912), russischer Ingenieur und Technologe
 Sergei Walentinowitsch Petuchow (* 1946), russischer Biologe und Biomechaniker